Mirafra ashi é uma espécie de ave da família Alaudidae.

É endémica da Somália.

Os seus habitats naturais são: campos de gramíneas subtropicais ou tropicais secos de baixa altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Mirafra
Aves da Somália
Aves descritas em 1982